Ниеми () — финская фамилия. Дословно переводится как «полуостров». Известные носители:

 
 Ниеми, Вилхо Арвидович (1914—2008) — директор музея-заповедника «Кижи» (1969—1975).
 Ниеми, Маса (1914—1960) — финский актёр, музыкант и юморист.
 Ниеми, Микаэль(de)(en)(fi)(pl)(sv) (; род. 1959) — шведский писатель.
 Ниеми, Пекка (1909—1993) — финский лыжник.
 Ниеми, Рейно (1914—1966) — финский шахматист.
 Ниеми, Яри(en)(fi)(fr) (; род. 1977) — финский футболист.